Guishan bezeichnet:

 Guishan (龜山區), Bezirk der Stadt Taoyuan in Taiwan
 Guishan (Xinping) (桂山街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Xinping der chinesischen Provinz Yunnan
 Guishan (Macheng) (龟山镇), Großgemeinde der Stadt Macheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Guishan (Shilin) (圭山镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Shilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guishan (Xiangzhou) (桂山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guishan (Anji) (皈山乡), Gemeinde im Kreis Anji in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Guishan (Yanggu’ao) (桂山村), Dorf in der Gemeinde Yanggu’ao in der chinesischen Provinz Hunan
 Guishan Dao, eine Insel vor der Küste Taiwans